

Patronyme 

François-Frédéric Grobon (1815-1901), un peintre et lithographe français ;
Henri Grobon (1822 - 1893), un industriel français et maire de l'Ain ;
 Jean-Michel Grobon (1770-1853), un peintre, graveur et sculpteur français ;
 Pierre André Grobon (1767 - 1815), un militaire  français.